Il doppio  dello  Sanremo Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jurij Ščukin e Dmitrij Sitak hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Giancarlo Petrazzuolo 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Dustin Brown /  Alessandro Motti (primo turno)
 Olivier Charroin /  Purav Raja (primo turno)

 Serhij Bubka /  Denys Molčanov (primo turno)
 James Auckland /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2009